En Pologne, Gołkowo désigne :
 Gołkowo, village de la voïvodie de Basse-Silésie.
 Gółkowo, village de la voïvodie de Grande-Pologne.
 Gołkowo, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.